Dans la mythologie abénaquise, Alom-bag-winno-sis est une créature aquatique qui renverse les canoës.

Notes et références

Liens externes 
 . 

Créature de la mythologie amérindienne
Mythologie abénaquise
Créature légendaire noyeuse